Кантеми́ровы:
 Кантемировы — старинный княжеский род.
 Кантемировы — цирковая династия.

См. также 
 Кантемир
 Кантемиров
 Кантемиры (значения)